Stine Bredal Oftedal (Nittedal, 25 september 1991) is een Noorse handbalspeelster die uitkomt in de Hongaarse Nemzeti Bajnokság I (hoogste divisie) voor Győri Audi ETO KC. Oftedal komt sinds 2010 bovendien uit voor het nationale team van Noorwegen. Oftedal speelt op de midden opbouw positie.

Oftedal komt uit Gjelleråsen in Nittedal. Ze begon haar carrière bij de Nit-Hak Håndballklubb in Nittedal. In 2007 ging ze spelen voor Fjellhammer IL in Fjellhamar. In 2008 vervolgde ze haar carrière bij Helset IF. Helset is een opleidingsteam voor Stabæk Håndball. Vanaf het seizoen 2008/09 speelde ze voor Stabæk terwijl ze nog ingeschreven stond bij Helset.

Ze studeerde aan de BI Norwegian Business School. Eerder deed ze aan speerwerpen bij Nittedal IL, waar ze op 13-jarige leeftijd kwam tot 32,08 meter. Oftedal is een oudere zus van handbalster Hanna Bredal Oftedal.

Noors team

Interlands

Onderscheidingen 
 All-Star middenopbouwster van het Europees kampioenschap: 2018, 2020
 IHF wereldhandbalspeler van het jaar: 2019
 Meest waardevolle speelster van het wereldkampioenschap: 2017
 Beste spelmaakster Franse competitie: 2014, 2016
 All-Star middenopbouwster van het wereldkampioenschap: 2015
 Meest waardevolle speelster Franse competitie: 2014
 All-Star middenopbouwster Eliteserien: 2010/2011
 All-Star middenopbouwster van het wereldkampioenschap handbal onder 20: 2010
 All-Star linkerhoek van het U18 European Open 2008.

Privé 
Oftedal heeft een relatie met de Duitse handbalspeler Rune Dahmke.
Haar jongere zus Hanna handbalde ook op hoog niveau en speelde eveneens enkele wedstrijden voor het Noorse nationale team.

Externe links 

 
 
 
 

Noors handballer
Noors olympisch deelnemer